CSS-Hack bezeichnet
 das Knacken der Verschlüsselung von DVDs, siehe Content Scramble System#CSS-Hack
 die Nutzung der Syntaxmerkmalen von Cascading Style Sheets zur Gestaltung von Webseiten, siehe Cascading Style Sheets#CSS-Hacks